Stenka Razin o Stepan Razin puede referirse a: 
 Stenka Razin, un líder cosaco rebelde y héroe popular ruso del siglo XVII.
 Stenka Razin (canción), balada tradicíonal rusa, cuya melodía es ampliamente conocida en Occidente.
 Stenka Razin (poema sinfónico), un poema sinfónico compuesto por Aleksandr Glazunov en 1883, inspirado en el líder cosaco.
 Stenka Razin (1908), película rusa dirigida por Vladimir Romashkov.  
 Stepan Razin (1939), película soviética dirigida por Ivan Pravov y Olga Preobrazhenskaya.
 La ejecución de Stepan Razin, cantata o poema sinfónico-vocal compuesto por Dmitri Shostakóvich en 1964, Opus 119 de su catálogo de obras. 
 Stenka Razin (poema), obra escrita en 1915 por el autor futurista Vasily Vasilievich Kamensky, quien después la reelaboraría como novela y obra teatral.